Sonner ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Sonner (* 1972), nordirischer Fußballspieler
 Franz Sonner (1879–1946), deutscher Politiker (Zentrum)
 Franz-Maria Sonner (* 1953), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
Sønner